Роза Люксембург (1871-1919) — польсько-німецька революціонерка, теоретик марксизму

 Роза Люксембург — село, Сакмарський район, Оренбурзька область, Росія
 Роза Люксембург — присілок, Єльський район, Гомельська область, Білорусь